Il singolare  del Roma Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Daniel Köllerer ha battuto in finale 6–3, 6–3 Andreas Vinciguerra.

Teste di serie

  Sergio Roitman (ritiro per febbre)
  Denis Istomin (primo turno)
  Daniel Köllerer (campione)
  Brian Dabul (primo turno)

 Simon Greul (secondo turno)
 Victor Crivoi (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Roma Open 2009